Lotus 102 je Lotusov dirkalnik Formule 1, ki je bil v uporabi med sezonama  in . Je evolucija svojega predhodnika Lotusa 101. Zasnoval ga je Frank Dernie okrog motorja Lamborghini V12 ter je prvi in edini Lotusov dirkalnik z motorjem V12. Motor je imel več slabosti, med drugim je bil prevelik, pretežak in imel preveliko porabo goriva, toda moštvo je verjelo, da jih njegova velika moč odtehta. Zaradi velikosti je moral biti motor nameščen nižje v šasiji, zaradi večjih posod za gorivo pa je imela šasija največjo še dovoljeno širino. Zaradi teže motorja so bile ostale komponente dirkalnika natančno pregledane s ciljem, da bi naredili katero še lažjo. 

Namesto Nelsona Piqueta in Satora Nakajime, sta se moštvu za sezono 1990 pridružila Derek Warwick in Martin Donnelly. Zaradi večje višine novih dirkačev v primerjavi s predhodnikoma, je morala biti šasija višja od optimalne. Šef moštva Rupert Mainwarring je samozavestno napovedoval, da bo moštvo osvojilo 40 prvenstvenih točk, toda do prve dirke za Veliko nagrado ZDA je samozavest že v veliki meri izginila. 

Lotus je v sezoni osvojil le tri točke, kar je najslabši rezultat po daljni sezoni 1958. Zaradi tega se je poslovil sponzor Camel, kar je ogrozilo obstoj moštva. Toda moštvo je rešil konzorcij, ki sta ga vodila Peter Collins in Peter Wright, z odkupom moštva. Zaradi pozne menjave lastnika moštva, Lotus ni začel sezone z zadosti sponzorskega denarja. Poleg tega pa so opustili razvoj Derniejevega novega dirkalnik Lotus 103, namesto katerega so le nadgradili starega v 102B.

Lotus 102B 

Lotus 102B je bil izboljšan dirkalnik z več kot 800 novimi komponentami, toda zaradi tega dirkalnik ni bil dosti hitrejši. Pretežak in nezanesljiv motor Lamborghini so zamenjali z Juddovim, nova dirkača pa sta bila Mika Häkkinen in Julian Bailey. Že od prve dirke sezone za Veliko nagrado ZDA je bilo jasno, da dirkalnik ni konkurenčen najboljšim dirkalnikom, kot sta bila McLaren MP4/6 in Williams FW14. Häkkinenu je med dirko dobesedno odpadel volan, Bailey pa se sploh ni kvalificiran na dirko. Po štirih dirkah pa je slednjega zaradi slabih rezultatov zamenjal Johnny Herbert. Lotus 102B je uspel izenačiti točkovni dosežek moštva iz lanske sezone, tri prvenstvene točke.

Lotus 102D 
Zaradi zamude dirkalnika Lotus 107, je Lotus začel sezono 1992 z izboljšano različico Lotus 102D z motorjem Cosworth HB V8, in dirkača sta osvojila z njim vsak po eno prvenstveno točko do prihoda novega dirkalnika Lotus 107 na peti dirki sezone. Med sezono so nekaj časa razvijali tudi dirkalnik Lotus 102C z motorjem Isuzu V12, toda nikoli ni dirkal.

Popolni rezultati Formule 1
(legenda) 

Lotus 102